Johann Gründler ist der Name folgender Personen:

* Johann Baptista Gründler, deutscher Mediziner 
 Johann Ernst Gründler (1677–1720), deutscher Missionar
 Johann Jeremias Gründler (1681–1753), deutscher Hofbeamter und Münzmeister